Alaine Chartrand est une patineuse artistique canadienne, née le .

Biographie

Carrière sportive 
Elle fait ses débuts internationaux en 2014 où elle participe aux Championnats des 4 continents qu'elle achève septième.
Lors de la saison 2014-2015, elle se classe troisième de la Coupe de Russie, montant sur son premier podium en grand prix. Elle est ensuite sélectionnée pour les Championnats du monde où elle termine onzième.

Lors de l'hiver 2015-2016, elle devient championne du Canada pour la première fois.

Palmarès

Notes et références

Liens externes
 

Patineuse artistique canadienne
Naissance en mars 1996
Naissance en Ontario